Biceps  (von lateinisch biceps „zweiköpfig“) bezeichnet

Biceps ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolaus Biceps († 1399), tschechischer Theologe und Philosoph